Sang royal est le treizième tome de la série de bande dessinée Les Légendaires, de Patrick Sobral. L'album est sorti le .

Résumé 

Pendant une fête, les légendaires rencontrent le professeur Vangélis qui les conduit à Orchidia, l'endroit où se trouve la reine Adeyrid qui est aussi la mère de Jadina. Elle souffre de la maladie de Lerdhamer. Ils apprennent que Ténébris est en fait la sœur de Jadina. Pour soigner la reine, ils décident de plonger dans les mines d'Orchidia, pour y récupérer du Jade de Gaméragashé, liquide rare et vert pouvant soigner tous les maux.
Ils y découvrent le cadavre de Jadina. Donc la Jadina qui les accompagne est une fausse, ils finissent par la battre et lui présenter le cadavre : elle ne comprend pas, se croyant pour la vraie Jadina.

Album de bande dessinée sorti en 2010
Album des Légendaires